Сольдадо () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Сольдадо, Роберто (род. 1985) — испанский футболист, нападающий.
 Сальто-дель-Сольдадо — геологическая формация в чилийских Андах в виде скалы значительного размера, разделённой надвое эрозией.